Kowanz bezeichnet:
 Kowanz, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Kowańcz 

Kowanz ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Kowanz (1957–2022), österreichische Künstlerin